Okapi BM25 — функция ранжирования, используемая поисковыми системами для упорядочивания документов по их релевантности данному поисковому запросу. Она основывается на вероятностной модели, разработанной в 1970-х и 1980-х годах Стивеном Робертсоном, Карен Спарк Джонс и другими.

Сама функция носит название BM25 (BM от ), но её часто называют «Okapi BM25» по названию поисковой системы Okapi, созданной в Лондонском городском университете в 1980-х и 1990-х годах, в которой эта функция была впервые применена.

BM25 и его различные более поздние модификации (например, BM25F) представляют собой современные TF-IDF-подобные функции ранжирования, широко используемые на практике в поисковых системах. В веб-поиске эти функции ранжирования часто входят как компоненты более сложной, часто машинно-обученной, функции ранжирования.

Функция ранжирования 
BM25 — поисковая функция на неупорядоченном множестве термов («мешке слов») и множестве документов, которые она оценивает на основе встречаемости слов запроса в каждом документе, без учёта взаимоотношений между ними (например, близости). Это не одна функция, а семейство функций с различными компонентами и параметрами. Одна из распространенных форм этой функции описана ниже.

Пусть дан запрос , содержащий слова , тогда функция BM25 даёт следующую оценку релевантности документа  запросу :

 

где  есть частота слова ()  в документе ,  есть длина документа (количество слов в нём), а  — средняя длина документа в коллекции.  и  — свободные коэффициенты, обычно их выбирают как  и . 

 есть обратная документная частота () слова .  Есть несколько толкований IDF и небольших вариации его формулы. Классически, она определяется как:
 
где  есть общее количество документов в коллекции, а  — количество документов, содержащих . Но чаще применяются «сглаженные» варианты этой формулы, например:
 

Вышеуказанная формула IDF имеет следующий недостаток. Для слов, входящих в более чем половину документов из коллекции, значение IDF отрицательно. Таким образом, при наличии любых двух почти идентичных документов, в одном из которых есть слово, а в другом — нет, второй может получить бо́льшую оценку.

Иными словами, часто встречающиеся слова испортят окончательную оценку документа. Это нежелательно, поэтому во многих приложениях вышеприведённая формула может быть скорректирована следующими способами:
 Игнорировать вообще все отрицательные слагаемые в сумме (что эквивалентно занесению в стоп-лист и игнорированию всех соответствующих высокочастотных слов);
 Налагать на IDF некоторую нижнюю границу : если IDF меньше , то считать её равной .
 Использовать другую формулу IDF, не принимающую отрицательных значений.

Интерпретация IDF в теории информации 

Положим, что поисковое слово  встречается в  документах. Тогда случайно выбранный документ  содержит слово с вероятностью  (где  есть мощность множества документов в коллекции). В таком случае информационная ценность фразы « содержит » будет такова:

 

Теперь положим, что имеется два поисковых слова  и . Если они входят в документ независимо друг от друга, то вероятность обнаружить их в случайно выбранном документе  такова:

 

и содержание этого события

 

Это примерно то, что выражается компонентой IDF в BM25.

Модификации 
 При экстремальных значениях коэффициента  в функции BM25 получаются функции ранжирования, известные под названиями BM11 (при ) и BM15 (при ).
 BM25F — модификация BM25, в которой документ рассматривается как совокупность нескольких полей (таких как, например, заголовки, основной текст, ссылочный текст), длины которых независимо нормализуются, и каждому из которых может быть назначена своя степень значимости в итоговой функции ранжирования.

Примечания

Литература 
 Stephen E. Robertson, Steve Walker, Susan Jones, Micheline Hancock-Beaulieu, and Mike Gatford. Okapi at TREC-3. In Proceedings of the Third Text REtrieval Conference (TREC 1994). Gaithersburg, USA, November 1994.
 Stephen E. Robertson, Steve Walker, and Micheline Hancock-Beaulieu. Okapi at TREC-7. In Proceedings of the Seventh Text REtrieval Conference. Gaithersburg, USA, November 1998.
 Karen Spärck Jones, Steve Walker, and Stephen E. Robertson. A Probabilistic Model of Information Retrieval: Development and Comparative Experiments (parts 1 and 2). Information Processing and Management, 36(6):779-840. 2000.
 Nick Craswell, Hugo Zaragoza, Stephen Robertson. Microsoft Cambridge at TREC-14: Enterprise Track. In Proceedings of the Fourteenth Text REtrieval Conference (TREC 2005). Gaithersburg, USA, November 2005. Describes application and tuning of Okapi BM25F.

Функции ранжирования